

Germania 
Municipio Vecchio – edificio di Bamberga
Municipio Vecchio – edificio di Dresda
Municipio Vecchio – edificio di Gotha
Municipio Vecchio – edificio di Lipsia
Municipio Vecchio – edificio di Monaco di Baviera
Municipio Vecchio – edificio di Wiesbaden

Italia 
Municipio vecchio – edificio di Caldogno

Paesi Bassi 
Municipio Vecchio – edificio dell'Aia, nei Paesi Bassi

Repubblica Ceca 
Municipio Vecchio – edificio di Brno, nella Repubblica Ceca

Slovacchia 
Municipio Vecchio – edificio di Pezinok, nella Slovacchia